Звірі (Theria, від  — звір) — підклас ссавців, що включає всіх сучасних живородних ссавців, які народжують дитинчат без відкладання яєць, включаючи як плацентарних (як-от людина), так і сумчастих.

Опис 
Всі представники мають зовнішні вуха, їх дитинчата можуть годуватися від грудей, і всі вони мають щиколотку, що додає силу до їхнього руху. Також, на відміну від інших ссавців, у звірів відсутня дзьобоподібна кістка.

Звірі часто класифікуються за картиною зростання зубів. Майже всі сучасні ссавці — звірі. Єдиними винятками є качкодзьоб і єхидна — обидва однопрохідні.

Еволюція 
Найдавнішим відомим представником звірів є Juramaia з пізньоюрських відкладень Китаю (160 млн років тому).

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Rowe (1988) та McKenna and Bell (1997):

Примітки 

Підкласи хордових
Ссавці